Ефимовцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Ефимовцы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ефимовцы — деревня в Омутнинском районе Кировской области.